Hurd může být:

 GNU Hurd – operační systém

příjmení
 Alexander Hurd (1910–1982) – kanadský rychlobruslař
 Michelle Hurd (* 1966) – americká herečka
 Kate Campbell Hurd-Mead (1867–1941) – americká průkopnice feminismu a lékařka